

Geografia

Austria 
 Heiligenkreuz – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden
 Heiligenkreuz am Waasen – gmina targowa  w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Heiligenkreuz im Lafnitztal – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Heiligenkreuz – dzielnica Feuchtwangen
 Heiligenkreuz – dzielnica Naumburg (Saale)

Słowacja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Żar nad Hronem

Inne 
 Heiligenkreuz – opactwo

Zobacz też 
 Heiligkreuz